Штик (через  чи  від сер.-в.-нім. stich — «укол списом», що сходить до stechen — «колоти») — слово, що має такі значення:
 Штик — інша назва багнета
 Штик — колись вживана синекдоха для позначення одного бійця в піхоті (аналогічно «шаблям» у кавалерії)
 Штик — вид морського вузла
 Штик — застаріла назва лопати
 Штик (штих) — шар землі в глибину, який можна захопити лопатою
 «Штик» — тип бронекатерів.

Див. також 
 Штих
 «Штики» — меморіальний комплекс під Москвою

Примітки